Ásfjall kan syfta på följande platser:

Island 

 Ásfjall (kulle i Island, Västfjordarna), 
 Ásfjall (kulle i Island, Höfuðborgarsvæði), 

Robotskapade Islandförgreningar